Lawaczeck steht für:

 Haus Lawaczeck, ehemaliges spätklassizistisches Bürgerhaus in Nieukerk im Landkreis Kleve

Lawaczeck ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Lawaczeck (1890–1950), deutscher Arzt, Bürgermeister (NSDAP) und NS-Parteifunktionär
 Franz Lawaczeck (1880–1969), deutscher Ingenieur, Hochschullehrer und nationalsozialistischer Wirtschaftsideologe
 Paul Lawaczeck (1878–1942), deutscher Apotheker, Amtsapotheker, Pharmazierat und Funktionär der NSDAP